Olimpia Emanuela Enriqueta María Torlonia de Borbón (nacida en Lausana, Suiza, el 27 de diciembre de 1943) es la hija menor de la infanta Beatriz de Borbón y de Alessandro Torlonia, V príncipe de Civitella-Cesi. Es por lo tanto nieta del rey Alfonso XIII de España y de su esposa la reina Victoria Eugenia de Battenberg, y prima carnal del rey Juan Carlos I de España, así como tía materna de Alessandro Lecquio. Fue bautizada en Lausana, siendo sus padrinos sus tíos políticos, Emanuela de Dampierre y Enrico Marone, de quienes vienen parte de su nombre.

Matrimonio e hijos 
Se casó el 26 de junio de 1965 en la Basílica de Santa María en Trastevere, en Roma, con el francés Paul-Annik Weiller (1933-1998). La pareja ha tenido seis hijos:

 Beatriz Aliki Victoria Weiller (n. 23 de marzo de 1967). Está casada con el diplomático brasileño André Aranha Corrêa do Lago y tiene cuatro hijos.
 Sibilla Sandra Weiller (n. 12 de junio de 1968) casada con el príncipe Guillermo de Luxemburgo y tiene cuatro hijos.
 Pablo Alejandro Weiller (12 de febrero de 1970 - 10 de abril de 1975).
 Laura Daphne Lavinia Weiller (24 de junio de 1974 - 5 de marzo de 1980).
 Cosima María Isabel Edmée Weiller (n. 18 de junio de 1984).
 Domitilla Luisa María Weiller (n. 14 de junio de 1985).

A pesar de su parentesco con la familia real española, Olimpia Torlonia no es oficialmente parte de la misma dado que su parentesco es por línea femenina.

Olimpia es la única de sus hermanos que permanece con vida.

Ancestros 

Casa de Borbón en España
Nacidos en Lausana